Pojem Rokytka je nejednoznačný a může mít následující významy:

vodoteče
 Rokytka (přítok Vltavy) – říčka ústící do Vltavy v Praze
 Rokytka (přítok Rokytné) – říčka u Moravských Budějovic ústící do řeky Rokytná
 Rokytka (přítok Olešky) – potok ústící do říčky Oleška u Nové Paky
 Rokytka (přítok Bělé) – potok ústící do říčky Bělá u Bakova nad Jizerou
 Rokytka (přítok Roklanského potoka) – potok na Šumavě ústící do Roklanského potoka
 Rokytka (přítok Lužické Nisy), zvaná též Údolský potok – přítok Lužické Nisy v okrese Liberec, tekoucí přes Kryštofovo Údolí
 starší název pro Rakovnický potok

přírodní park v Praze
 Rokytka (přírodní park)

soubor písní a tanců
 Rokytka (soubor)

Podobné názvy 
 Rokyta
 Rokytná
 Rokytnice

Externí odkazy